Jüdischer Friedhof Langendorf steht für:

 Jüdischer Friedhof (Langendorf)
 Jüdischer Friedhof (Langendorf/Schlesien)